Le terme uréthane sert à désigner :
 Les carbamates, une famille de composés possédant une fonction RO-(CO)-NHR' en chimie organique ;
 Le , molécule appelée couramment uréthane, et qui a donné son nom à la famille ;
 Les polyuréthanes, polymères des uréthanes.